Il doppio maschile del torneo di tennis Canada Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jim Courier e Mark Knowles che hanno battuto in finale Glenn Michibata e David Pate 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Patrick McEnroe /  Richey Reneberg (semifinali)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (semifinali)
 Danie Visser /  Laurie Warder (secondo turno)
 Byron Black /  Rick Leach (secondo turno)

 Shelby Cannon /  Scott Melville (secondo turno)
 Glenn Michibata /  David Pate (finale)
 Mark Keil /  Stefan Kruger (primo turno)
 Mark Kratzmann /  Jason Stoltenberg (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Canada Open 1993